Nack steht für:
 Nack, Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Nack (Lottstetten), Ortsteil der Gemeinde Lottstetten im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 die Abkürzung für not acknowledged als Ablehnungssignal bei der Datenübertragung, siehe ACK (Signal)
 eine Gemarkung in Idstein, in welcher ein frühmittelalterlicher Ringwall zu finden ist, siehe Ringwallanlage Nack

Nack ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Nack (* 1948), deutscher Jurist, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof
 Emil Nack (1892–1976), österreichischer Autor
 Hans Regina von Nack (1894–1976), österreichischer Schriftsteller
 James Nack (1809–1879), US-amerikanischer Dichter
 Karl Alois Nack (1751–1828), deutscher Theologe und Geistlicher
 Nikolaus Nack (1786–1860), deutscher Kaufmann und Bürgermeisters der Stadt Mainz

Siehe auch:
 NAC
 NAK
 NAQ

Abkürzung